Куэвас-дель-Альмансора () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 263 км². Население 12 891 человек (на 2010 год). Расстояние 97 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
 Estado del Embalse de Cuevas del Almanzora
 Estación Meteorológica de Cuevas del Almanzora

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии